

Niemcy 
 Werben – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Spree-Neiße
 Werben (Elbe) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wierzbno